У́лица Тито́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Титова — улица в Абазе республики Хакасии.
 Улица Титова — улица в Балаково Саратовской области.
 Улица Титова — улица в Балашове Саратовской области.
 Улица Германа Титова — улица в Барнауле.
 Проезд Титова — проезд в Боровичах.
 Улица Титова — улица во Владикавказе.
 Улица Германа Титова — улица в Волгограде.
 Улица Германа Титова — улица в Выборге (Ленинградская область).
 Улица Титова — улица в Грозном (Чеченская Республика).
 Улица Титова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Титова — улица в Еманжелинске Челябинской области.
 В Ессентуках:
 Улица Титова.
 Переулок Титова.
 Улица Титова - улица в Кисловодске Ставропольского Края
 Улица Титова — улица в Ишимбае.
 Улица Титова — улица в Камышине.
 Улица Титова — улица в Костроме.
 Улица Титова — улица в Кызыле.
 Улица Титова — улица в ПГТ Лесной, Пушкинский р-н, Московская область.
 Улица Титова — улица в Липецке.
 Улица Титова — улица в Майкопе.
 Улица Титова — улица в Махачкале.
 Улица Титова (однофамилец, революционер Григорий Васильевич) — улица в Москве.
 Улица Титова — улица в Новосибирске.
 Улица Германа Титова — улица в Пензе.
 Улица Германа Титова — улица в Петрозаводске.
 Улица Титова — улица в Салехарде.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Титова — улица в Московском районе.
 Улица Титова, либо Титова улица — упразднённое в 1964 году название проезда, проходившего от Светлановской площади до Финляндской железнодорожной линии.
 Улица Титова — улица в Саранске.
 Улица Титова — улица в Саратове.
 Улица Титова — улица в Симферополе.
 Улица Титова — улица в Сочи.
 Улица Германа Титова — улица в Химках, Московская область.
 Улица Титова — улица в Чудове Новгородской области.
 Улица Титова — улица в Юрьевце Ивановской области.
 Улица Титова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Титова — улица в Днепре.
 Проспект Титова — проспект в Донецке.
 Улица Титова — улица в Запорожье.
 Улица Титова — улица в Константиновке.
 Улица Титова — улица в Мариуполе.
 Улица Титова — улица в Черкассах.
 Улица Титова — улица в Шепетовке.
Улица Титова — улица в Рыбянцево.
 Улица и парк Титова в г. Сватово, Луганской области

Казахстан 
 Улица Титова — улица в Алма-Ате.
 Улица Титова — улица в Нур-Султане.
 Улица Титова — улица в Байконуре.
 Улица Титова — улица в Жезказгане.
 Улица Титова — улица в Семипалатинске.

Абхазия 
 Улица Титова — улица в Сухуме.

Примечания 

Т